Jäkälämaa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jäkälämaa (ö, lat 67,92, long 27,43), Lappland, Norra Lappland, 
 Jäkälämaa (ö, lat 68,10, long 26,52), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar